

Bouddhisme 
Shaka Nyorai désigne, en Japonais, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, le Bouddha historique. Nyorai correspond aux Sanskrit et Pali « Tathagata » et désigne le Bouddha, quand Shaka désigne Siddhartha Gautama, lui même.

Personnalités politiques 
Shaka (1781-1828), un roi des Zoulous.

Télévision 
Shaka Zulu une série de la South African Broadcasting Corporation.

Histoire 
Shaka, une ère du calendrier national indien.

Peuples 
Shaka, le nom sanscrit du peuple indo-européen des Sakas.

Aéronautique 
Aéroport International King Shaka, un aéroport situé à La Mercy, au nord de Durban en Afrique du Sud.

Manga 
Shaka, un personnage du manga Saint Seiya.
Shaka, un personnage du manga One Piece, satellite du docteur Vegapunk, aussi appelé Punk-01.

Communication 
Shaka, un signal de main généralement lié à Hawaï.

Musique 
Jah Shaka, un opérateur de sound system et un musicien de dub qui a grandi en Angleterre.
Shaka Ponk, un groupe de musique d'électro-rock français créé en 2000.
Shaka Labbits, un groupe de ska punk japonais.

Football 
Shaka Hislop (né en 1969), un ancien joueur de football anglais et trinidadien.
Victor Shaka (né en 1975), un footballeur nigérian.

Art contemporain 
 Shaka (né en 1975), pseudonyme de Marchal Mithouard, artiste grapheur français.

Voir aussi